Milovice (Milowitz, Milowice) bezeichnet

 Milovice nad Labem (Milowitz), Stadt im Okres Nymburk, Tschechien
 Milovice u Hořic (Milowitz), Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
 Milovice u Mikulova (Millowitz), Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien
 Milovice (Milowitz), Ortsteil von Soběsuky, Okres Kroměříž, Tschechien
 Milowice (Milowitz), Ortsteil von Sosnowiec, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch:
 Miłowice